Tauleta d'argila, suport emprat per a l'escriptura, especialment del cuneïforme, des de l'edat del bronze i ben entrada l'edat de ferro al Pròxim Orient 
 Tauleta de bords, ajuda de memòria que s'utilitzava antigament en la navegació per estima per registrar fàcilment les velocitats i indicacions navegades durant una ampolleta
 Tauleta de cera, objecte de fusta coberta amb una capa de cera, per a prendre notes
 Tauleta gràfica o tauleta digitalitzadora, perifèric que permet a l'usuari introduir gràfics o dibuixos a mà, tal com ho faria amb llapis i paper
 Tauleta LED copiadora, dispositiu de visualització que subministra una il·luminació uniforme del subjecte des de sota a través d'una superfície translúcida il·luminada amb LEDs 
 Tauleta de maledicció, mitjà per maleir, al món grecoromà, pel qual algú demanava a un o més déus que en danyessin d'altres, sovint com a venjança
 Tauleta de marteloio, taula de xifres ordenada en files i columnes relacionades amb la navegació medieval
 Tauleta de nit, moble petit, sovint amb algun calaix o amb una porta a la manera d'un armariet que es col·loca al costat del llit 
 Tauleta tàctil, dispositiu electrònic a mig camí entre una ordinador portàtil i un telèfon mòbil, al qual s'hi pot escriure a través d'una pantalla tàctil
 Telèfon tauleta, dispositiu mòbil dissenyat per combinar els usos d'un telèfon intel·ligent i d'una tauleta tàctil